Dunoon kan syfta på följande platser:

Australien 

 Dunoon (ort i Australien), New South Wales, Lismore Municipality,

Storbritannien 

 Dunoon (ort i Storbritannien), Skottland, Argyll and Bute, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar